Стивенсон има више значења:
 Округ Стивенсон (Илиноис)
 Стивенсон (Алабама)
 Стивенсон (Вашингтон)
 Стивенсон (Мичиген)